Kurosawa ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Kurosawa (1910–1998), japanischer Filmregisseur
 Haruki Kurosawa (* 1977), japanischer Autorennfahrer
 Hisao Kurosawa (* 1945), japanischer Filmproduzent, Sohn von Akira Kurosawa
 Kiyoshi Kurosawa (* 1955), japanischer Filmregisseur
 Takuya Kurosawa (* 1962), japanischer Rennfahrer

Siehe auch:
 (254749) Kurosawa, Asteroid